GR steht als Abkürzung für:

 Aurigny Air Services, Fluglinie nach dem IATA-Code
 GayRomeo, heute Romeo, Internetgemeinschaft 
 Geheimrat, beratendes Kollegium und Ehrentitel
 Geistiger Rat, Gremium der Bahai-Gemeinde
 Geistlicher Rat, kirchlicher Ehrentitel
 Gemeinderat, Mitglied im oder das Gremium einer politischen Gemeinde (in Österreich)
 Geographische Rundschau, Fachzeitschrift
 Glucocorticoidrezeptor
 GR-Fernwanderweg, Grande Randonnée (Frankreich) bzw. Gran Recorrido (Spanien)
 Graduale Romanum, ein Choralbuch
 Grashof-Zahl, eine Kennzahl der Strömungslehre
 Kanton Graubünden in der Schweiz
 Griechenland, Ländercode nach ISO 3166
 Provinz Groningen, eine der zwölf Provinzen der Niederlande
 Güterrechtsregister
 Gwoyeu Romatzyh, eine lateinische Umschrift des Hochchinesischen

GR als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:

 international: Griechenland
 Albanien: Kreis Gramsh (auslaufend)
 Deutschland: Landkreis Görlitz
 Grönland
 Großbritannien: Brighton
 Italien: Provinz Grosseto
 Österreich: Bezirk Grieskirchen
 Rumänien: Kreis Giurgiu
 Schweiz: Kanton Graubünden
 Spanien: Provinz Granada (auslaufend)

Gr. steht als Abkürzung für:

 Grenze

.gr steht für:

 .gr, die Top-Level-Domain von Griechenland

Die Abkürzung gr. steht für:

 Gran (Einheit), eine alte Masseeinheit
 griechisch

Siehe auch:

 Alt Gr

GR